Молоденово — название населённых пунктов в России:

 Молоденово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Молоденово — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Молоденово — деревня в Боровичском районе Новгородской области.